Mont-Tremblant Champ Car Grand Prix (в разное время также известная как Labatt Indy, Saint-Jovite 200 и Le Circuit Continental) — это один из канадских этапов ныне не существующего формулического чемпионата Champ Car.

История соревнования 
История гонок высших дивизионов чемпионатов на машинах с открытыми колёсами в Мон-Трамблане начинается в 1967 году, когда на квебекскую трассу приехал чемпионат USAC. Сотрудничество с этим серией продолжалось два года: за это время было проведено два сдвоенных этапа чемпионата.

В 1969 году этап своего формулического чемпионата привезла в Мон-Трамблан другая американская автомобильная ассоциация: SCCA. Этап её первенства на машинах класса Формула-5000 задержались в Квебеке на те же два года.

В 2007 году, спустя долгое время, одна из высших серий североамериканского формулического автоспорта вернулась в Мон-Трамблан. В Канаду приехала серия Champ Car. Владельцы трассы и руководители серии строили планы о длительном сотрудничестве, однако и эта попытка закрепиться в календаре подобных серий оказалась неудачной — перед сезоном-2008 Champ Car фактически прекратил своё существование, слившись с первенством IRL IndyCar.

Победители гонки 
Несмотря на то, что этап подолгу не задерживался в календаре ни одной из серий, одному пилоту удалось выиграть на квебекском кольце сразу четыре гонки: Марио Андретти доминировал в Мон-Трамблан в эпоху USAC, выиграв все гонки в рамках того первенства. Также на его счету три поула.

Победители разных лет

Примечания

Ссылки 
 
 Проект OldRacingCars: Результаты гонки 1969  и 1970 годов 
 Проект Ultimate Racing History: Архив соревнований на трассе Мон-Трамблан